Interstate 295 podría referirse a:
Interestatal 295 (Florida), un bypass en Jacksonville, Florida.
Interestatal 295 (Carolina del Norte), un bypass planeado para Layetteville, Carolina del Norte.
Interestatal 295 (Virginia), un bypass en Richmond & Petersburg, Virginia.
Interestatal 295 (Washington D.C.) (también en Maryland), una ruta conectora en Washington, D.C.
Interestatal 295 (Delaware–Nueva Jersey), un bypass en Filadelfia, Pensilvania.
Interestatal 295 (Nueva York), una ruta conectora en Queens y el Bronx, Nueva York.
Interestatal 295 (Rhode Island), un bypass en Providence, Rhode Island.
Interestatal 295 (Massachusetts), un bypass en Massachusetts.
Interestatal 295 (Maine), una ruta alterna sobre el norte de Portland, Maine.